Ломас де Сан Хосе има више значења:

 Ломас де Сан Хосе (Сан Мигел де Аљенде), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ломас де Сан Хосе (Салватијера), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ломас де Сан Хосе (Тала), насеље у савезној држави Халиско у Мексику